Piłkarze
 Argjend Mustafa (ur. 1992) – kosowski piłkarz
 Argjend Mustafa (ur. 1993) – kosowski piłkarz